Breitfuss oder Breitfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Breitfuss (1851–1911), russischer Philatelist, Mitglied der Royal Philatelic Society London
 Gottfried Breitfuß (* 1958), österreichischer Schauspieler
 Leonid Breitfuß (1864–1950), deutscher Meeresbiologe und Polarforscher
 Simon Breitfuss Kammerlander (* 1992), bolivianisch-österreichischer Skirennläufer

Breitfuss oder Breitfuß, geographisch:
 Breitfuß (Hohe Tauern) (2853 m), zwischen Habachtal und Untersulzbachtal, Land Salzburg